La Coppa Davis 1977 è stata la 66ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 59 nazioni: 33 nella zona europea, 12 nella zona dell'est e 14 della zona americana.

L'Australia ha battuto l'Italia nella finale che si è giocata al White City Stadium di Sydney in Australia dal 2 al 4 dicembre.

Zona Americana

Turni Preliminari 
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale 
Squadre partecipanti

Finale 

 Argentina avanza alle semifinali

Zona dell'Est

Turni Preliminari 
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale 
Squadre partecipanti

Finale 

 Australia avanza alle semifinali

Zona europea

Zona A

Turno di qualificazione 
Squadre partecipanti
  — promossa al Turni Preliminari
  — promossa al Turni Preliminari

Turni Preliminari 
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale 
Squadre partecipanti

Finale 

 Italia avanza alle semifinali

Zona B

Turno di qualificazione 
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Turni Preliminari

Turni Preliminari 
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale 
Squadre partecipanti

Finale 

 Francia avanza alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1977
 1977